Região de Biobío - região do Chile
 Biobío (província) - província do Chile
 Rio Biobío - um rio do Chile

Desambiguação